Сокращение ОФЗ может означать:
 Облигации федерального займа — рублёвые облигации, выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации.
 Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н).
 Ограниченные физические возможности — частный случай инвалидности.
 Осколочно-фугасный зажигательный снаряд.